Iena bezeichnet:
 in der Antike einen Fluss im Südwesten von Schottland, siehe Iena (Kaledonien)

IENA ist die Abkürzung für:
 die Ideen-Erfindungen-Neuheiten-Ausstellung in Nürnberg 
 den ehemaligen italienischen Automobilhersteller Industria Economica Nazionale Automobili di Tommasi & Rizzi
 das Schweizerische Institut Equestre National Avenche, das Nationale Reitsportzentrum

Iéna steht für:
 Iéna (Métro Paris), Station der Pariser Métro

Siehe auch:
 Jena (Begriffsklärung)

Abkürzung